Гавловский — фамилия.

Известные носители:
 Гавловский, Алексей Гаврилович (1842—1891) — генерал-майор Русской императорской армии, педагог, специалист по начертательной геометрии.
 Гавловский, Веслав (1950—2000) — польский волейболист, чемпион Игр XXI Олимпиады, чемпион мира 1974 года.
 Гавловский, Яцек — польский музыкант.

 Гавловская, Мирелля — польская фигуристка.

См. также 
 Гавловские